Наталья Владимировна Фекленко (род. 15 февраля 1946) — советская, российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2009).

Биография 
 Родилась 15 февраля 1946 года в Москве.

В 1968 году окончила ГИТИС (курс В. А. Орлова и М. Н. Овчинской) и была принята в Московский академический театр сатиры, где служит до сих пор. Была подругой Екатерины Градовой (радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны»).

Семья 
 Дочь — актриса Дарья Фекленко.
 Внук — Иван Шенталинский-Фекленко.
 Сын — актёр Владимир Фекленко.
 Внучка — Мирослава Фекленко.

Творчество

Роли в театре 
 Пена (Альбина)
 Малыш и Карлсон, который живёт на крыше
 Маленькие комедии большого дома
 Последний парад
 Родненькие мои
 Таблетку под язык
 Ворон (Смеральдина)
 Женский монастырь
 Трехгрошовая опера
 Недоросль
 Женщины без границ (Марго)
 Волшебные кольца
 Пеппи Длинный чулок

Роли в кино 
 1968 — Киноальманах Времена года (новелла «При дороге»)
 1977 — Схватка в пурге
 1977 — Пена — фильм-спектакль
 1978 — Таблетку под язык — фильм-спектакль
 1981 — В последнюю очередь
 1983 — Ураган приходит неожиданно
  — Пять минут страха — Вера Ивановна Рогозина, кассирша
 1986 — Ворон — фильм-спектакль
 1987 — Мужские портреты
 1989 — Самоубийца — фильм-спектакль
 1992 — Тишина
 1999 — Семейные тайны — документальный
 2006 — Восемь любящих женщин — фильм-спектакль — режиссёр
 2007 — Закон и порядок: Преступный умысел (1-2 сезоны) — сериал
 2008 — Шальной ангел — сериал
 2009 — Город соблазнов — сериал
 2009 — Семейные тайны — документальный
 2010 — Адвокатессы — сериал
 2016 — Воронины — Светлана

Режиссёр 
 Восемь любящих женщин
 Горгоны (2018)

Ссылки 
 Наталья Фекленко
 ФЕКЛЕНКО Наталья Владимировна
  

Персоналии:Московский театр сатиры
Выпускники ГИТИСа